FIFA Online 3 — бесплатный Free-to-play, распространяющийся исключительно для азиатского рынка, относится к разряду футбольный спортивный симулятор. Игра была анонсирована 12 августа 2012 года на Е3 наряду с европейским аналогом FIFA World . 13 декабря 2012 года было анонсировано, что моделью игры станет Ким Хёна

Официально игра распространяется для азиатского рынка, а именно : Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Сингапур, Малайзия и Китай

Разработка 
FIFA Online 3 разрабатывалась для PC версии, компанией Electronis Arts Seoul на базе движка FIFA 14 Интерфейс и комментарии для каждой версии были локализованы на местный язык. С декабря 2013 игра использует список трансферов и умений 2012 сезона.

В закрытом бета тесте, производимом в 2013 году был добавлен английский язык для сингапурской и малайзийской версии.

Геймплей 
В ФИФА Онлайн 3 игроки могут играть и настраивают команду от любой из более чем 30 лиг (среди которых есть российская премьер лига и российская сборная) и 15000 игроков реального мира. Игроки могут играть в одиночный сезон или же сразится с реальными оппонентами в сети . Наградой за матчи являются EP (игровая валюта) на которые можно купить игроков и разные игровые пункты

Игра имеет чистый геймплей FIFA 14. Игроки могут играть до 5 человек в пользовательских матчах. Игре также присущ и трансферный рынок для покупки игроков и расходуемых предметов для клуба.

FIFA Online 3 имеет сравнительно те же режимы игры, что и FIFA Online 2. Однако сетевые режимы игры потерпели изменения, теперь игроки могут теперь играть в товарищеские матчи против игроков подобного уровня (Быстрый матч 1vs1) или случайных игроков (ПРОТИВ Случайного), и могут также играть против их друзей (vs пользовательский). У игроков также есть выбор играть как менеджер, смотря матч и управляя тактикой и формированием команды (Против менеджера).

Игра поддерживает как и геймпад, так и клавиатуру.

В будущем 
FIFA Online 3 планирует и дальше добавлять межконтинентальные и континентальные турниры по футболу в свою игру. Так как это было и с чемпионатом мира 2014.

Лиги 
Лиги — стандартный режим игры FIFA ONLINE 3. Игроки создают команду под лозунгом «Моя команда, моя мечта!», игроки могли приобретать по ходу игры на трансферном рынке новых игроков, продавать старых, получать новый уровень и предметы.

Кубки 
Новый режим игры добавленный 23 сентября в патче. Режим имел несколько кубковых соревнований : World Tour, VS Региональной национальной команды и клуба.

Игры для Android
FIFA (серия игр)
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры, разработанные Electronic Arts
Компьютерные игры 2012 года